Gråsälsberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråsälsberget, Korsholm, Österbotten, 
 Gråsälsberget, Malax, Österbotten,

Se även
Gråsjälsbådan
Gråsjälsgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar